52-й чемпионат СССР по волейболу среди мужчин (высшая лига) проходил с декабря 1989 по апрель 1990 года с участием 12 команд. Чемпионский титул в 31-й раз в своей истории и в 6-й раз подряд выиграла команда ЦСКА.

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном команды провели двухкруговой турнир по туровой системе. Команды, занявшие 1-2 и 3-4-е места провели серии, соответственно, за 1-е и за 3-е места до трёх побед одной из команд. Остальные команды провели двухкруговой турнир по туровой системе с зачётом очков предварительного этапа. Худшая команда покидает высшую лигу. Команда, занявшая 11-е место, проводит переходные матчи со 2-й командой 1-й лиги.

Высшая лига

Предварительный этап

Финал 
ЦСКА Москва — «Автомобилист» Ленинград

Матчи за 3-е место 
«Радиотехник» Рига — «Динамо» Московская область

За 5—12 места 

Алма-атинский «Дорожник» покидает высшую лигу. Его меняет победитель турнира 1-й лиги луганское «Динамо».

В переходных матчах МГТУ победил харьковский «Локомотив» и получил путёвку в высшую лигу.

1-я лига  
 1. «Динамо» Луганск
 2. МГТУ Москва
 3. СКА Ростов-на-Дону
 4. «Куроаппаратура» Вильнюс
 5. «Динамо» Сочи
 6. «Калев» Таллин
 7. ЦСКА-2 Москва
 8. «Азот» Черкассы
 9. «Мшенебели» Тбилиси
 10. «Уралэнергомаш» Свердловск
 11. «Динамо» Ленинград
 12. «Сигнал» Обнинск

Призёры 
 ЦСКА: Олег Антонов, Ярослав Антонов, Андрей Горбенко, Александр Гордиенко, Сергей Ермишин, Андрей Кузнецов, Игорь Курносов, С. Кухтин, Валерий Лосев, Юрий Маричев, Игорь Никольченко, Игорь Рунов, Александр Сороколет, Дмитрий Фомин, Геннадий Черемисов. Тренер — Владимир Кондра.

 «Автомобилист» (Ленинград): А. Агафонов, Альберт Дилленбург, Игорь Загорский, Дмитрий Кувичка, Владимир Самсонов, Виктор Сидельников, Олег Согрин, Андрей Толочко, Михаил Трифонов, Сергей Федяев, Юрий Чередник, Олег Шатунов. Тренер — Вячеслав Платонов.

 «Радиотехник» (Рига): Виктор Артамонов, Александр Белевич, Айнарс Ванагс, Раймонд Вилде, Юрис Грантиньш, Валтс Микелсонс, Руслан Олихвер, Юрис Павильч, Я. Плавинскис, Александр Рябов, Константин Ушаков, Айвис Эйда. Тренер — Геннадий Паршин.

Литература
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди мужчин
1990 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1990 году
1989 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1989 году